Fass 57 (SG 510) – karabin szturmowy
 Fass 90 (SG 550) – karabin szturmowy
 Fass Gallery – galeria sztuki w Stambule
 Großes Fass Wielka Beczka – największa beczka do wina na świecie

Zobacz też 
 Fas
 Dolina Fassa